Cet article donne la liste des chaînes de la Freebox. Les chaînes sont soit incluses dans le bouquet TV de base, soit proposées en option, avec pour celles-ci des périodes d'accès en clair à certaines périodes.

Liste des chaînes

Mosaïques - 0, 30, 300

TNT gratuite - 1 à 27

Principales - 28 et 29, 31 à 40

Premium - 41 à 58

Découverte - 59 à 61

Free Ligue 1 Uber Eats - 63

Musique (1/2) - 64 à 66

Divertissement - 67 à 102

VOD - 106 à 108

Cinéma - 109 à 138

Jeunesse - 139 à 166

Sports (1/2) - 172 à 197

Culture & Découverte - 200 à 220

Services & Art de vivre - 230 à 247

Musique (2/2) - 259 à 294

France 3 Régionales - 301 à 326

Infos - 340 à 362

Adultes - 369 à 398

Sports (2/2) - 402 à 415

Étrangères - 426 à 799

Locales - 900 à 952

Autre - 999

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Free (entreprise)
 Freebox

Liens externes 
 Liste officielle des chaînes Freebox TV
 Liste officielle des chaînes Freebox TV en PDF

Free
Freebox